Copado ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Copado (* 1974), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Lucas Copado (* 2004), deutscher Fußballspieler